

Patronyme
 Maurice Signard, (1840-1903), fut un médecin et homme politique français.
 Nicolas Frédéric Signard, (1803- ? ) fut un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme